Алекса́ндр Проко́фьев: Прокофьев, Александр Александрович (1942—2007) — советский балетмейстер.
 Прокофьев, Александр Андреевич (1900—1971) — русский советский поэт и журналист, военный корреспондент. Герой Социалистического Труда.